East London kan syfta på:

 East London, England – den östra delen av London, norr om Themsen
 East End – ett område i London, England, norr om floden Thames utan klara gränser
East London (företag) – ett bussföretag i London
 East London, Sydafrika – en stad i Östra Kapprovinsen i Sydafrika
 East London Circuit – en racerbana vid Indiska oceanen i East London i Sydafrika